Майское сельское поселение — сельское поселение в составе Вологодского района Вологодской области.
Центр — посёлок Майский, расположенный в 11 км от Вологды.

Образовано в результате объединения 3 сельских поселений 8 апреля 2009 года.

По данным переписи 2010 года население — 6185 человек.

География 
Расположено в центре района. Граничит:
 на севере с Кубенским сельским поселением,
 на западе со Старосельским сельским поселением,
 на юге с Сосновским сельским поселением и городским округом Вологда,
 на востоке с Семёнковским сельским поселением.

История 
1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в составе Вологодского района были образованы
 Гончаровское сельское поселение с центром Заря, в которое вошёл Гончаровский сельсовет (ОКАТО 19 220 828), включавший 29 населённых пунктов,
 Октябрьское сельское поселение с центром Молочное, в которое вошёл Октябрьский сельсовет (ОКАТО 19 220 860) за исключением самого посёлка станции Молочная, итого 39 населённых пунктов.
 Рабоче-Крестьянское сельское поселение с центром Майский, в которое вошёл Рабоче-Крестьянский сельсовет (ОКАТО 19 220 880) за исключением деревень Ватланово, Высоково, Горшково, Норобово, Рубцово, итого 26 населённых пунктов.

На 1 января 2009 года население этих сельских поселений составляло:
 Гончаровское сельское поселение — 1144 человек,
 Октябрьское сельское поселение — 2297 человек,
 Рабоче-Крестьянское сельское поселение — 2713 человек.

8 апреля 2009 года Гончаровское, Октябрьское, Рабоче-Крестьянское сельские поселения были объединены в Майское с центром в посёлке Майский.

3 ноября 2010 года были переданы в Спасское сельское поселение 11 деревень Рабоче-Крестьянского сельсовета, входивших в Майское сельское поселение, но расположенных на юге территории Спасского сельского поселения: Александровское, Бродки, Доводчиково, Епифанка, Ильинское, Круголка, Круглица, Леушкино, Нелидово, Никитино, Починок.

Населённые пункты 
Состав сельсоветов, входящих в состав Майского сельского поселения, не изменялся с 1999 года, когда был утверждён реестр населённых пунктов Вологодской области.

С 2021 года в состав сельского поселения входит 81 населённый пункт, в том числе:
76 деревень,
2 жд станции,
2 посёлка,
1 село.

Примечания

Ссылки 
 Закон Вологодской области № 1112-ОЗ от 06.12.2004 «Об установлении границ Вологодского муниципального района, границах и статусе муниципальных образований, входящих в его состав»

Муниципальные образования Вологодского района
Сельские поселения Вологодской области